Tokyo Stock Exchange
 Tribunal Superior Eleitoral, Braziliaanse kiescollege
 transmissible spongiforme encephalopathie, ziekten veroorzaakt door prionen